Jungfruskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Jungfruskär, Houtskär, ögrupp, Åboland, 
 Jungfruskär (vid Saverkeit, Houtskär), skär, Åboland,

Åland 

 Jungfruskär, del av Räddarskär, 
 Jungfruskär, del av Inre Korsö,

Sverige 

 Jungfruskär, Stockholms skärgård, ö, Värmdö kommun,

Se även 
 Jungfruskären i Kimitoöns kommun i Egentliga Finland.
 Yttre Jungfrun (Stor Jungfruskär)

Robotskapade Finlandförgreningar